Köhlerhütte steht für:

 Köhlerhütte Fürstenbrunn, Ausflugsziel in Waschleithe in Grünhain-Beierfeld im sächsischen Erzgebirge
 Köhlerhütte (Lavanttaler Alpen), Selbstversorgerhütte des Österreichischen Alpenvereins